Weihermühl ist der Ortsname von

 Weihermühl (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weihermühl (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham, Bayern
 Weihermühl (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Weihermühle